Ángeles del Infierno puede referirse a:
Hells Angels, traducción al castellano del nombre de una banda internacional de moteros considerada criminal; 
Ángeles del Infierno, banda de hard rock y heavy metal fundada en 1978; o
Los ángeles del infierno, película estadounidense de 1930.